COL9A2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 689 амінокислот, а молекулярна маса — 65 131.

Задіяний у такому біологічному процесі як поліморфізм. 
Локалізований у позаклітинному матриксі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки